Бозум:

 Бозум — субпрефектура в Центральноафриканской Республике;
 Бозум — город в Центральноафриканской Республике, центр одноимённой субпрефектуры;
 Бозум — аэропорт в одноимённом городе.